Жерновки — многозначный термин:
 Жерновки или гастролиты — отложения известковых солей (фосфорно- и углекислых) в боковых стенках желудка речных раков.
 Жерновки — русская народная сказка.
 Жерновки — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Жерновки — село в Милославском районе Рязанской области.